David Weinstein ist der Name folgender Personen:

* David Weinstein (Musiker) (* 1954), US-amerikanischer Komponist und Keyboarder
 David Weinstein (Ökonom) (* 1964), US-amerikanisch-britischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 David F. Weinstein (* 1936), US-amerikanischer Politiker